Jméno a příjmení Robert Gill nosí více osob:

 Robert Gill (malíř)  (1804–1875) – britský důstojník, starožitník, malíř a fotograf, působící v Indii
 Robert Gill (spisovatel) (1935–2012) – český spisovatel